Ива́н де ла Пе́нья Ло́пес (; ) — испанский футболист, выступавший на позиции полузащитника. Наиболее известен как игрок испанского клуба «Эспаньол».

Карьера игрока 
Иван де ла Пенья начал футбольную карьеру в академии клуба из родного Сантандера, «Расинга». Там он быстро проявил себя, начав выступать за сборную Испании в возрасте до 16 лет. После этого его стали приглашать к себе ведущие испанские команды, среди которых были мадридский «Реал» и «Барселона».

«Барселона» 
Попав в «Барселону» в 1991 году, де ла Пенья начал играть за молодёжный состав каталонского клуба, а в 1993 году дебютировал в дубле «Барселоны», за который провёл 37 игр и забил 5 мячей. Главный тренер «Барселоны» Йохан Кройф впервые выпустил де ла Пенью на замену 3 сентября 1995 года в матче против «Вальядолида», в котором «Барселона» одержала победу со счётом 2:0, а сам Иван забил гол. В свои 19 лет он был воспринят футбольной общественностью как будущий преемник Хосепа Гвардиолы, но вскоре перестал попадать даже на скамейку запасных. С приходом нового тренера Бобби Робсона в 1996 году де ла Пенье был дан второй шанс. Он стал другом звёздного новичка «Барсы» Роналдо и основным игроком команды, которая выиграла Кубок Испании, Кубок Кубков и Суперкубок Европы в 1997 году. Он был выбран лучшим молодым игроком Испании в 1996 и 1997 годах.

«Лацио» 
С уходом Робсона и приходом на пост тренера Луи ван Гаала де ла Пенья по большей части оставался на скамейке запасных и вскоре был продан итальянскому «Лацио» за 15 млн евро. Он потерялся в серии А и уже в следующем сезоне отправился в аренду в марсельский «Олимпик», где его игра также не была успешной из-за травм, и он попробовал вернуться в «Барселону», которой был арендован в сезоне 2000/01, но тренер «Барсы» Льоренс Серра Феррер не доверял де ла Пенье, и он вернулся в «Лацио».

«Эспаньол» 
В сезоне 2002/03 де ла Пенья опять приезжает в Барселону, но уже в другой клуб — «Эспаньол», где стабильное место в основе и доверие тренерского штаба сыграли отличную роль в стабильности его игры. В 2005 году «Эспаньол» становится пятым в чемпионате, завоёвывая место в Кубке УЕФА. В 2006 году «Эспаньол» победил в финале Кубка Испании, выиграв 4:1 у «Сарагосы», а де ла Пенья организовал два гола команды. Благодаря этому успеху «Эспаньол» попал в Кубок УЕФА, где дошёл до финала, проиграв лишь «Севилье».

В ноябре 2009 года де ла Пенья начал задумываться о завершении карьеры из-за проблем с мышцами ноги, из-за которых он за два с половиной года провёл лишь 9 матчей. В сезоне 2009/2010 де ла Пенья получил травму большой берцовой кости, и ему была сделана операция на колене. Лишь в сентябре 2010 года Иван восстановился после повреждения, но в том же месяце вновь травмировался.

19 мая 2011 года игрок объявил о завершении спортивной карьеры; он сказал:

Я бы очень хотел играть ещё несколько лет, но, к сожалению, не смогу. Спасибо всем за поддержку. Моя голова хочет продолжить карьеру, но тело говорит, что достаточно. Я надеюсь, что смогу выйти на поле последний раз, чтобы попрощаться. Ближайшая игра будет самой сложной для меня. Она будет тяжёлой и радостной.

Послеигровая карьера 
Завершив карьеру игрока, де ла Пенья вошёл в тренерский штаб итальянского клуба «Рома», который возглавил Луис Энрике. 11 августа 2011 года покинул «Рому» по личным причинам «на временный период».

Статистика

Достижения 
 Командные
 Обладатель Кубка Кубков: 1997, 1999
 Обладатель Суперкубка УЕФА: 1997
 Обладатель Кубка Испании: 1997, 2006
 Чемпион Испании: 1998
 Обладатель Суперкубка Испании: 1996
 Финалист Кубка УЕФА: 2007
 Финалист молодёжного чемпионата Европы: 1996

 Личные
 Лучший молодой игрок Испании: 1996, 1997

Примечания

Ссылки 
 Иван Де Ла Пенья. «Позабытый Будда»
 Маленький и заводной

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Испании по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 1996 года
Игроки ФК «Барселона»
Игроки ФК «Барселона Атлетик»
Игроки ФК «Лацио»
Игроки ФК «Олимпик Марсель»
Игроки ФК «Эспаньол»
Футбольные тренеры Испании